A Classe Admiral era um grupo de quatro navios da Marinha Real Britânica que foram projetados perto do fim da Primeira Guerra Mundial. Estes navios foram pretendidos para fazer frente aos cruzadores de batalha da Classe Mackensen, da Marinha Imperial Alemã, que estavam então sob construção. A classe foi pretendida originalmente para consistir nos navios HMS Anson, Howe, Rodney, e Hood. Depois que os alemães pararam de trabalhar na Classe Mackensen, o HMS Anson, Howe, e Rodney foram cancelados. O Hood, entretanto, foi terminado e entrou em serviço um pouco depois do final da Primeira Guerra Mundial.

Navios na classe

Admiral
Admiral